Корейская ассоциация дружбы  (, , , KFA ), — Международная организация культурного и гуманитарного сотрудничества с КНДР со штаб-квартирой в Испании. Имеет официальных представителей в 35 странах, включая США, Канаду, Бразилию, Германию, Норвегию, Россию, Китай, Швейцарию, Италию, Бельгию, Турцию, Израиль, Польшу и объединяет членов из 120 стран.

История 
Корейская ассоциация дружбы (KFA) была основана в 2000 году с целью создания международных связей с Корейской Народно-Демократической Республикой. Основателем и на 2012 год действующим президентом KFA является испанский специалист по IT-технологиям  Алехандро Као де Бенос де Лес Перес. Организация признана КНДР, объединяет её сторонников в мире, сотрудничает с властями и получает от них официальную информацию. Занимается также организацией туристических поездок в КНДР. Президент KFA получил звание специального представителя Комитета по культурным связям с зарубежными странами.
Отделения KFA работают без официального финансирования, в некоторых случаях, члены общаются только по спискам рассылок чезез Интернет.
В 2004 году члены организации в Северной Корее провели марш за мир и единство Кореи, и в поддержку политики КНДР.

Официальные цели 
Организация декларирует следующие цели:

 Распространение в мире правдивой информации о положении в КНДР,
 Защита независимости и социалистического строительства КНДР,
 Изучение истории и культуры корейского народа
 Содействие мирному объединению корейского полуострова.

Направления работы 
 Проведение конференций и встреч о корейской истории и культуре.
 Консультирование и информационная помощь для бизнеса и дипломатии по работе в КНДР.
 Телевизионные, радио и другие программы для средств массовой информации.
 Культурный обмен с разными странами.
 Контакты с ассоциациями, компаниями и лицами, заинтересованными Северной Кореей.

Организации дружбы с КНДР в СНГ 
 Российское Общество дружбы и культурного сотрудничества с КНДР.
 Президент — контр-адмирал В. Толстиков (умер в 2011 г.), с 2011 г. — Виктор Алексеевич Петров,
 первый заместитель — кандидат исторических наук, заведующий отделением Института Востоковедения РАН Александр Воронцов.

 Общество дружбы «Карелия — КНДР» (РФ), Председатель — Виктор Егоров.

 Общество дружбы «Беларусь — КНДР». Председатель — журналист, экс-вице-мэр Минска Виктор Чикин.

 Общество «Украина — КНДР», председатель — журналист Николай Полищук, зам. председателя — д.м.н, д.б.н. Геннадий Бердышев.

 Общество дружбы «Кыргызстан — КНДР»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт KFA (англ.) 
 Официальный портал правительства КНДР
 Личный сайт президента KFA Као де Беноса (англ.) 
 Познакомьтесь с западными членами фан-клуба Ким Чен Ира («Time», США)
 The Washington Post. N. Korea finds a purpose for small group of ‘friends’
 A review of the KFA's Internet presence by Jacob O. Gold of "Nassau Weekly"
 A National Public Radio interview with Mr Cao de Benos
 Eric Ellis in Australia's The Bulletin on the KFA in Australia
 TIME Magazine. Postcard: North Korea 
 Asia Times: Kim Jong-il's 'useful idiots' in the West 

КНДР
Внешняя политика КНДР
Организации КНДР